El término Provincia de Trujillo puede referirse al siguiente territorio:

  Provincia de Trujillo, en Perú.

También puede referirse a los siguientes territorios históricos:

  Provincia de Trujillo, España (1528-1822).
  Provincia de Trujillo, Venezuela (1811-1864).